De Moldavische voetbalclub FC Sheriff Tiraspol speelt sinds 1999 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt FC Sheriff Tiraspol

Zie ook
 Deelnemers UEFA-toernooien Moldavië
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

FC Sheriff Tiraspol
FC Sheriff Tiraspol